Dreyfuss puede hacer referencia a :

Personas 
 Henry Dreyfuss (1904–1972), diseñador industrial estadounidense.
 Richard Dreyfuss (1947-), actor estadounidense.